A Golden Cross é uma operadora de saúde do Brasil, fundada em 1971 pelo doutor Milton Soldani Afonso. A empresa entre 1973 e 1985, conquistou e manteve a liderança no ramo de saúde. Nem mesmo a concorrência surgida em 1983, com o aparecimento de outras operadoras, conseguiu afetar os negócios da empresa. A matriz está localizada no Rio de Janeiro.

Ver também 
 Plano de saúde

Ligações externas
Página da Golden Cross

Empresas de cuidados de saúde do Brasil
Saúde suplementar
Planos de saúde
Empresas do Rio de Janeiro (estado)